Фуэнтельсас-де-Сория () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 26,34 км². Население — 61 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителями города считаются Санто Доминго де Гусман и Сантисима Тринидад.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории